Ухилення від призову на строкову військову службу — злочин, передбачений Кримінальним кодексом України, статтею 335.

Склад злочину 
 Об'єктом злочину є порядок формування Збройних сил України та інших військових формувань, порядок призову осіб, які підлягають призову на строкову військову службу відповідно до закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».
 Об'єктивною стороною злочину є ухилення від призову на строкову військову службу, що може проявлятися або в активних діях (симуляції хвороби, підробки документів, прямої відмови від несення військової служби, вигадуванні інших причин, з яких військовозобов'язаного можуть звільнити від проходження військової служби) або в ухиленні від прибуття до призовної дільниці для відправлення у військову частину для проходження строкової військової служби (за неприбуття до призовної дільниці за викликом з інших причин відповідальність настає адміністративна, за ст. 210 КУпАП).
 Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Це означає, що якщо призовник не з'явився до призовної дільниці з інших причин, які не пов'язані з метою ухилитися від проходження строкової служби, він не несе кримінальної відповідальності за це.
 Суб'єктом злочину є особа, яка придатна за віком і станом здоров'я до несення військової служби за відсутності відстрочки чи рішення про непридатність особи до несення військової служби, а так само, офіцер запасу.

Посилання 
 Кодекси: Кримінальний кодекс України, ст.335, КУпАП, ст. 210
 Коментар до 335 статті Кримінального кодексу
 Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»
 Самокалічення // 
 Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом // 
 Ухилення від призову на строкову військову службу // 

Адміністративні правопорушення
Військовий обов'язок
Військова служба
Військове право